José Pires ist der Name folgender Personen:

* José Antoninho Pires (* 1984), osttimoresischer Fußballspieler
 José Cardoso Pires (1925–1998), portugiesischer Schriftsteller
 José Maria Pires (1919–2017), brasilianischer Geistlicher, römisch-katholischer Erzbischof von Paraíba
 José Nogueira Valente Pires (1914–2010), portugiesischer Offizier und Kolonialverwalter
 José Rodolfo Pires Ribeiro (Dodô; * 1992), brasilianischer Fußballspieler, siehe Dodô (Fußballspieler, 1992)
 José Sebastião Pires Neto (* 1956), brasilianischer Fußballspieler